Hyvärinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Hyvärinen (1932-2000), sauteur à ski finlandais
 (1890-1973), gymnaste olympique finlandais
Markku Hyvärinen (né en 1943), joueur finlandais de football
 (1889-1973), gymnaste olympique finlandais
Pasi Hyvärinen (né en 1987), joueur finlandais de volley-ball
Perttu Hyvärinen (né en 1991), fondeur finlandais
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Annemari Sandell-Hyvärinen (née en 1977), athlète finlandaise en course de fond

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois